Ambohimandroso (Atsimo-Atsinanana), plaats en gemeente in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana
Ambohimandroso (Haute Matsiatra), plaats en gemeente in de Malagassische regio Haute Matsiatra
Ambohimandroso (Vakinankaratra), plaats en gemeente in de Malagassische regio Vakinankaratra